Сан Педро Тида има више значења:

 Општина Сан Педро Тида (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Тида (Сан Педро Тида, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику